Latridius är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Herbst 1793. Latridius ingår i familjen mögelbaggar. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Mögelbaggar
Latridius